Jim Hart (giocatore di football americano) – giocatore di football americano statunitense 
 Jim Hart (scultore) – scultore canadese